Toevalsbeweging: stochastische wandeling
 Lévy-vlucht
 Brownse beweging (wiskunde)
 What Shall We Do With The Drunken Sailor, "Wat zullen we doen met de dronken zeeman"